Wahlkreis 65 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 65
 Landtagswahlkreis 65